Grauel ist der Name folgender Orte:

 Grauel, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Grauel ist der Familienname folgender Personen:
 
 Bruno Grauel, Eishockeyspieler und Eiskunstläufer
 Erhard Grauel (1910–2005), Regierungsassessor in Völklingen, SS-Sturmbannführer und Kriegsverbrecher, 1971 als Kommandeur der Massenerschießungen von Juden in Liepāja 1941 und 1942 zu 6 Jahren Haft verurteilt
 Günther Grauel (* 1947), deutscher Maler, Zeichner, Grafiker, Illustrator und Installationskünstler des Phantastischen Realismus
 Heiko Grauel, deutscher Synchronsprecher
 Johann Philipp Grauel (1711–1761), deutscher Arzt
 Tobias Grauel (* 1986), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Graul
 Krauel (Begriffsklärung)
 Crouwel